Libanotis athamantica är en flockblommig växtart som beskrevs av Gaertn. C.A.Mey. och Johannes Scherbius. Libanotis athamantica ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
athamantica